Павле Поповић може да се односи на:
 Павле Поповић (совјетник) (?-1816), ратник и дипломата.
 Павле Арс. Поповић (1812-1849), правник и књижевник.
 Павле Поповић (1868-1939), књижевник, академик САНУ.
 Павле Поповић (књижевник) (1923-2001), књижевник, добитник Награде за животно дело ДКВ 1991.